Села:
 Тулиголове — Львівська область, Львівський район
 Тулиголове — Сумська область, Кролевецький район

Див. також 
 Туліґлови
 Тулиголови — село колишнього повіту Рудки.

Примітки